Il singolare del torneo di tennis Delray Beach WCT 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Pavel Složil 6-1, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (primo turno)
 Guillermo Vilas (campione)
 José Luis Clerc (primo turno)
 Kevin Curren (primo turno)

 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Peter McNamara (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Delray Beach WCT 1983